Let's Get It Started – album di MC Hammer del 1988
 Let's Get It Started – singolo dei Black Eyed Peas del 2004